Пётр Кравчук:
 Кравчук, Пётр Ильич (1911—1997) — украинский писатель; литературовед.
 Кравчук, Пётр Константинович (1962—2022) — украинский политик.